

Patronyme

 Joseph-Félix Bouchor (1853-1937), peintre français ;
 Maurice Bouchor (1855-1929), son frère, poète et dramaturge français.

Homonyme

 Rue Maurice-Bouchor, voie française de Paris.